St John’s College oder St. John’s College ist der Name folgender Colleges:

im Vereinigten Königreich:
 St John’s College (Cambridge), Universität Cambridge
 St John's College (Cardiff), in Cardiff
 St John’s College (Durham), Universität Durham
 St John’s College (Oxford), Universität Oxford
 St John’s College (Nottingham) in Nottingham 

in den Vereinigten Staaten:
 St. John’s College (Vereinigte Staaten), College mit Standorten in Annapolis, Maryland, und Santa Fe, New Mexico
 St. John’s College, früherer Name der St. John’s University (New York), New York City

in Kanada:
 St. John’s College (Manitoba), Universität Manitoba, Winnipeg

in Südafrika:
 St John’s College (Johannesburg), 1898 gegründete höhere Schule der Anglikaner in Johannesburg, Stadtteil Houghton

in Indien:
 St. John’s College (Agra), Bhim Rao Ambedkar University, Uttar Pradesh

in Australien:
 St John’s College (Sydney), Universität Sydney

in Belize:
 St. John’s College (Belize), Jesuitenschule in Belize City